Balázs Kiss (ur. 1972) – węgierski lekkoatleta, młociarz
 Balázs Kiss (ur. 1983) – węgierski zapaśnik